The Players Championship, um torneio de golfe organizado pelo PGA Tour desde 1974.
Players' Championships, um torneio Grand Slam de curling disputado desde 1993.
Scottish Open, um torneio de snooker profissional realizado em 2004 sob o nome de Players Championship.
Players Tour Championship, uma série de torneio de snooker criada em 2010.